The Best, The Rest, The Rare е компилационен албум на германската пауър метъл група Helloween.

Състав 
 Михаел Киске – вокали
 Кай Хансен – китари, вокали в Ride the Sky и Judas
 Михаел Вайкат – китари
 Маркус Гроскопф – бас
 Инго Швихтенберг – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Музикални албуми от 1991 година
Албуми на Хелоуин
Компилации